

Miejscowości w USA 
 Kinston – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Coffee
 Kinston – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Lenoir

Gminy w USA 
 Kinston (ang. Kinston Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Lenoir

Zobacz też 
 Bitwa pod Kinston – bitwa podczas wojny secesyjnej (14 grudnia 1862) na terenie hrabstwa Lenoir w stanie Karolina Północna